Старая Кня-Юмья () — деревня в составе Нырьинского сельского поселения Кукморского района Татарстана.

Известные люди 
В деревне родился удмуртский критик и литературовед Алексей Афанасьевич Ермолаев, удмуртский поэт, журналист, переводчик, драматург, член Союза писателей России, президент удмуртского ПЕН-клуба, главный редактор журнала "Инвожо" Пётр Михайлович Захаров.

Населённые пункты Кукморского района